Fangshan ist ein in China häufiger Ortsname, u. a.:

der Stadtbezirk Fangshan (房山区) der chinesischen Hauptstadt Peking;
der Kreis Fangshan (方山县) der Stadt Lüliang, Provinz Shanxi, siehe Fangshan (Lüliang);
die Großgemeinde Fangshan (方山镇) der Stadt Yuzhou, Provinz Henan, siehe Fangshan (Yuzhou);
die Großgemeinde Fangshan (芳山镇) im Kreis Heishan der Stadt Jinzhou, Provinz Liaoning, siehe Fangshan (Heishan);
die Gemeinde Fangshan (方山乡) im Kreis Qingtian der Stadt Lishui, Provinz Zhejiang, siehe Fangshan (Qingtian);
die Gemeinde Fangshan (防山乡) der Stadt Qufu, Provinz Shandong, siehe Fangshan (Qufu).
die Landgemeinde Fangshan (枋山鄉) im Landkreis Pingtung auf Taiwan, siehe Fangshan (Pingtung).